Sandford kan syfta på följande platser:

Australien 

 Sandford, Australien, Tasmanien, Clarence,

Storbritannien 

 Sandford, Somerset, 
 Sandford, Devon, 
 Sandford, Cumbria – en ort i Cumbria, England
 Sandford, Dorset – en ort i Dorset, England
 Sandford, Hampshire – en ort i Hampshire, England
 Sandford, Isle of Wight – en ort i Isle of Wight, England
 Sandford, Skottland – en ort i South Lanarkshire, Skottland
 Sandford, West Felton – en ort i West Felton, Shropshire, England
 Sandford, West Yorkshire – en ort i Leeds, West Yorkshire, England
 Sandford, Worcestershire – en ort i Worcestershire, England
 Sandford-on-Thames – en ort och civil parish i Oxfordshire, England
 Sandford St. Martin – en ort och civil parish i Oxfordshire, England
 Sandford Hill – en ort i Stoke-on-Trent, Staffordshire, England
 Sandford Orcas – en ort och civil parish i Dorset, England  

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar